

Toponymie
 L'Eberbach est une rivière du département du Bas-Rhin, traversant l'écart du même nom.
 Eberbach est une ville d'Allemagne située au nord du land de Bade-Wurtemberg.
 Eberbach est un village de la ville d'Allemagne de Mulfingen située au nord du land de Bade-Wurtemberg.
 Eberbach est un ancien monastère en Allemagne.
 Eberbach près Seltz est une commune française, située dans le département du Bas-Rhin.
 Eberbach près Wœrth est un écart de la commune de Gundershoffen, dans le département du Bas-Rhin.

Patronymie
 Heinrich Eberbach (1895-1992) est un General der Panzertruppe allemand pendant la seconde guerre mondiale